Vărădia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vărădia de Mureș, Gemeinde im Kreis Arad
 Vărădia (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin